Aspre bezeichnet:
 Aspre (Fluss), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Maronne

Aspre ist der Name von:
 Konstantin Karl d’Aspre (1767–1809), österreichischer Feldmarschallleutnant
 Konstantin d’Aspre (1789–1850), österreichischer General, dessen Sohn

Siehe auch:
 Aspres (Begriffsklärung)